Bauhaus – uczelnia artystyczno-rzemieślnicza w Niemczech w latach 1919–1933 i nazwa stworzonego przez nią kierunku architektonicznego
 Bauhaus – brytyjski zespół rockowy
 Bauhaus-Universität Weimar – uczelnia w Weimarze